Pic Triple Divide (en ) peut désigner :
Le pic Triple Divide, en Californie.
Le pic Triple Divide, au Montana.